Лімей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Дордонь. 
 Лімей-Бреванн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-де-Марн. 
 Куртіс ЛіМей, Кертіс Емерсон Лемей (англ. Curtis Emerson LeMay; нар. 15 листопада 1906(19061115), Колумбус, Огайо — пом. 1 жовтня 1990, Морено-Валлі, Каліфорнія) — генерал ВПС США, під час Другої світової війни.
 Мо Лімей (,  18 лютого 1962, Саскатун) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.